Сейто (река) — река в Мурманской области Российской Федерации.
 Сейто (озеро)